Алекса́ндр Влади́мирович Кулико́в (19 марта 1988, Вологда, СССР) — российский футболист, защитник ФК «КАМАЗ».

Карьера

Клубная 
Воспитанник УОР «Мастер-Сатурн». В 18 лет заключил контракт с казанским «Рубином», за молодёжную команду которого выступал до 2008 года (36 матчей, 2 гола), после чего был на два сезона арендован белгородским клубом «Салют-Энергия» и на один сезон футбольным клубом «Краснодар». В 2010 году в составе «Рубина» стал обладателем Кубка чемпионов Содружества. В сезоне 2011/12 был арендован клубом «Спартак-Нальчик». Дебютировал в Премьер-лиге 3 апреля 2011 года в домашней встрече с «Зенитом», выйдя на замену на 90-й минуте. Первый гол за «Спартак» забил 24 июля 2011 года на 87-й минуте матча 17-го тура против «Краснодара». В составе провёл 20 матчей, в которых забил один гол. Летом 2012 года на правах аренды перешёл в «Нефтехимик» Нижнекамск. Дебют в новом клубе состоялся 10 июля 2012 года в матче первого тура первенства ФНЛ против новокузнецкого «Металлурга».

В сборной 
В составе юношеской сборной провёл один матч.

Достижения 
 Обладатель Кубка чемпионов Содружества: 2010
 Победитель зонального турнира Первенства ПФЛ: 2018/19, 2020/21

Статистика выступлений 

                                                               * Кубок Содружества

                                                               ** Кубок ФНЛ

                                                               <small>Без учёта игр в молодёжном первенстве: 2006—2007 — 36 (2), 2011/12 — 6 (0)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Газета.Ru

Футболисты России
Игроки ФК «Рубин»
Игроки ФК «Салют» Белгород
Игроки ФК «Краснодар»
Игроки ФК «Спартак-Нальчик»
Игроки ФК «Нефтехимик» Нижнекамск
Игроки ФК «Луч» Владивосток
Игроки ФК «Авангард» Курск
Игроки ФК «Тюмень»
Игроки ФК «Пари Нижний Новгород»
Игроки ФК «КАМАЗ»